Il singolare maschile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Shrewsbury 2013, facente parte della categoria ITF Men's Circuit, ha avuto come vincitore Daniel Evans che ha battuto in finale Marcus Willis 7-63, 7-61.

Teste di serie 

 Josh Goodall (semifinali)
 Axel Michon (primo turno)
 Daniel Evans (Campione)
 Edward Corrie (semifinali)

 Timo Nieminen (quarti di finale)
 Richard Bloomfield (primo turno)
 Neil Pauffley (secondo turno)
 Alexandre Folie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Shrewsbury 2013